Ernst Flückiger ist der Name folgender Personen:

* Ernst Flückiger (Politiker) (1889–1955), Schweizer Politiker (FDP) 
 Ernst Flückiger (Historiker) (1890–1969), Schweizer Historiker und Autor 
 Ernst Flückiger (Fussballspieler), Schweizer Fußballtorwart 
 Ernst Flückiger (Sportschütze) (1896–1973), Schweizer Sportschütze